

Список видов, входящих в род Горец, или 
 Список составлен на основе данных Plants of the World Online (POWO).
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Звёздочкой отмечены виды, произрастающие на территории России и сопредельных государств.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L 
 
 
 
 , или Горец щавелелистный

M 
 
 
 , или Горец почечуйный

N

O

P

R

S

T

U

V 
 
 , или Горец клееносный

W

Y

Примечания

Литература 
 
 

Персикария